Le nom de porte Noire a été donné à plusieurs monuments anciens, entre autres :
 la porte Noire est le nom donné à l'arc de triomphe gallo-romain de Besançon.
 la Porta Nigra (ou porte Noire) de Trèves.
 la porte Noire ou petite porte de Laeken, ancienne porte de la première enceinte de Bruxelles
 la porte Noire est également le nom d'un lieu de la Terre du Milieu.